Чемпионат Израиля по баскетболу среди женщин 2014/2015 годов являлся 57 сезоном Дивизиона «1» — высшего женского баскетбольного дивизиона Израиля. В третий раз чемпионом стала команда из Ашдода «Маккаби»

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — разыгрывался в два шага, сначала 10 команд с 20 октября 2014 года по 16 февраля 2015 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде. Затем команды разбиваются на 2 группы: с 1-го по 6-е место и с 7 по 10-е место и играют, с 23 февраля по 19 марта 2015 года, между собой в один круг.

2) плей-офф — четыре лучшие команды «регулярки» образуют сетку, начиная с полуфинала. Серии проходят до трёх побед.

Участники

Регулярный сезон

1 этап

2 этап

Плей-офф

Полуфинал

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Элицур (Р)
 3. Маккаби (Р-Г) 
 4. Бнот
 5. Гербалайф
 6. Хапоэль Ирони
 7. Хапоэль (П-Т)
 8. АСА
 9. Элицур Голден Турс
 10. Элицур (Н)

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Челси Хопкинс («Бнот»)
  Даниэлла МакКрэй («Элицур (Р)»)
  Алиша Кларк («Маккаби (А)»)
  Кайла Томпсон («Маккаби (Р-Г)»)
  Тиффани Джексон («Маккаби (А)»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Израиля по баскетболу среди женщин
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе
Спорт в Израиле в 2014 году
Спорт в Израиле в 2015 году